Illinger ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Illinger (* 1994), deutsche Jazzmusikerin
 Patrick Illinger  (* 1965), deutscher Wissenschaftsjournalist